

Musica
 World on Fire – album dei By the Tree del 2006
 World on Fire – album dei Sacred Oath del 2010
 World on Fire – album di Slash del 2014
 World on Fire – singolo di Slash del 2014
 World on Fire – album di Yngwie Malmsteen del 2016
 World's on Fire – singolo dei Breed 77 del 2004
 World on Fire – singolo di Sarah McLachlan del 2004
 World on Fire – singolo dei Rockets del 2009
 World on Fire – singolo dei Firewind del 2010
 World on Fire – singolo dei The Royal Concept del 2012

Televisione
 World on Fire – serie televisiva del 2019

Pagine correlate 
 Set the World on Fire